Олег Комаро́в:
 Комаров, Олег Александрович (1938—1984) — советский художник-мультипликатор.
 Комаров, Олег Васильевич (род. 1939) — советский и украинский актёр театра, кино и телевидения, педагог; писатель и поэт.
 Комаров, Олег Эдуардович (род. 1962) — советский и российский актёр кино и телевидения.